Qingyi Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingyi Jiang (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Qingyi Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar